Нюман — фамилия. Известные носители:
 Нюман, Ари (род. 1984) — финский футболист, игрок клуба «Интер» из Турку и национальной сборной Финляндии с 2004 года.
 Нюман, Артур (род. 1969) — нидерландский футболист.
 Нюман, Йони (род. 1962) — финский боксёр.
 Нюман, Карл Фредрик (1820—1893) — шведский ботаник.
 Нюман, Кристоффер (род. 1992) — шведский футболист.
 Нюман, Лена (1944—2011) — шведская актриса.
 Нюман, Маркус (род. 1990) — шведский дзюдоист, чемпион Европы (2010), бронзовый призёр чемпионата Европы (2011, 2016).
 Нюман, Туула (1943—2014) — финская актриса театра, кино и телевидения.
 Нюман, Фредрик (род. 1995) — шведский кёрлингист.
 Нюман, Хенк (1955—2018) — голландский дзюдоист и самбист.
 Нюман, Эрик (1866—1900) — шведский ботаник, исследовавший флору Явы и Новой Гвинеи.
 Нюман, Юн (1908—1977) — шведский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.